La Marche de Radetzky, marche militaire de Johann Strauss père composée en 1848 en l'honneur du Feld-maréchal autrichien Joseph Radetzky von Radetz.
La Marche de Radetzky, roman de Joseph Roth écrit en 1932.
La Marche de Radetzky, production germano-autrichienne de Michael Kehlmann, diffusée en 1965.
 La Marche de Radetzky, mini-série franco-allemande de Gernot Roll et Axel Corti, diffusée en 1995.